Biselachista é um gênero de traça pertencente à família Elachistidae.

== Espécies ==
 Biselachista abiskoella
 Biselachista albidella 
 Biselachista brachypterella 
 Biselachista cinereopunctella 
 Biselachista eleochariella 
 Biselachista freyi 
 Biselachista imatrella 
 Biselachista juliensis 
 Biselachista kebneella 
 Biselachista ornithopodella 
 Biselachista scirpi 
 Biselachista serricornis 
 Biselachista trapeziella 
 Biselachista utonella

Referências

Bibliografia 
 Nielsen E.S., Edwards E.D. & Rangsi T.V. (eds.) (1996), Checklist of the Lepidoptera of Australia; Monographs on Australian Lepidoptera Volume 4; CSIRO Publishing, Melbourne, 1996 
 Kristensen, N.P. (ed.), 1999. Handbook of Zoology: Bd. 4. Arthropoda: Insecta. Teilbd. 35, Lepidoptera, moths and butterflies. Vol. 1. Evolution, systematics, and biogeography. W.de Gruyter, Berlin.

Agonoxenidae